Дже́нкинс () — округ штата Джорджия, США. Население округа на 2000 год составляло 8575 человек. Административный центр округа — город Миллен.

История 
Округ Дженкинс основан в 1905 году.

География 
Округ занимает площадь 906.5 км2.

Демография 
Согласно Бюро переписи населения США, в округе Дженкинс в 2000 году проживало 8575 человек. Плотность населения составляла 9.5 человек на квадратный километр.

Примечания 

Округа Джорджии